Šenkovec (Međimurje), plaats en gemeente in de Kroatische provincie Međimurje
 Šenkovec (Zagreb), plaats in de Kroatische provincie Zagreb